Саникидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Саникидзе, Виктор (род. 1986) — грузинский баскетболист, игрок УНИКСа и национальной команды Грузии.
 Саникидзе, Тамаз Евгеньевич — советский и грузинский искусствовед, музейный работник.
 Саникидзе, Тамар (род. 1978) — Министр образования и науки Грузии с 18 июля 2013 года по 3 июня 2016 года.
 Саникидзе, Торнике (род. 1989) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2008).